Paweł Buzała (ur. 27 grudnia 1985 w Złotowie) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Życiorys 
Jest wychowankiem Sparty Złotów, oprócz tego występował również w Darzborze Szczecinek i Lechu Poznań. Od 2006 roku, przez 4,5 sezonu reprezentował barwy Lechii Gdańsk. W zespole z Pomorza rozegrał 139 spotkań, zdobywając 27 bramek. Na początku 2011 roku odszedł z zespołu i podpisał kontrakt z GKS-em Bełchatów. Podczas pobytu w tej drużynie zagrał 36 meczów, strzelając 8 goli. Pod koniec 2012 roku rozstał się z klubem, a po miesiącu powrócił do Lechii.

W czerwcu 2014 piłkarz podpisał 2-letni kontrakt z beniaminkiem Ekstraklasy – Górnikiem Łęczna.

W styczniu 2015 roku został wypożyczony do Bytovii.

Statystyki 
Aktualne na 22 listopada 2017:

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze GKS Bełchatów
Piłkarze Górnika Łęczna
Piłkarze Bytovii Bytów
Piłkarze Lublinianki
Ludzie urodzeni w Złotowie
Urodzeni w 1985